Cette page recense les sens de Saint-Nom.

Théologie 
 Saint Nom de Dieu
 Saint Nom de Marie

Localités

Canada 
Au Québec :
 Saint-Nom-de-Jésus, Chicoutimi
 Saint-Nom-de-Marie, Baie-Comeau

France 
Dans les Yvelines :
 Lévis-Saint-Nom
 Saint-Nom-la-Bretèche

Édifices

Canada 
Au Canada :
 Église Saint-Nom-de-Marie, Marieville
 Église Le-Saint-Nom-de-Marie, Sainte-Marie
 Église Saint-Nom-de-Marie, Sayabec
 Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, Montréal
 Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, Montréal

France 
En France :
 Chapelle du Saint-Nom-de-Jésus, Bendorf
 Chapelle du Saint-Nom-de-Jésus, Vinon-sur-Verdon
 Église Saint-Nom, Lévis-Saint-Nom
 Église Saint-Nom, Saint-Nom-la-Bretèche
 Église du Saint-Nom-de-Jésus, La Rochegiron
 Église du Saint-Nom-de-Marie, Le Mémont
 Église du Saint-Nom-de-Jésus (Lyon)

Israël 
En Israël :
 Co-cathédrale du Saint-Nom-de-Jésus, Jérusalem

Italie 
En Italie :
 Église Nome di Maria, Castiglione d'Orcia
 Église Nome di Maria, Savone
 Église Nome di Maria, Serravalle Sesia
 Église Santissimo Nome di Maria, Rome
 Église Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano, Rome

Autres pays 
 Église du Saint-Nom-de-Jésus (Wrocław) en Pologne.

Voir aussi